Титус Виорел Попович (; 16 мая 1930, Орадя — 30 ноября 1994, Тулча) — румынский писатель и сценарист. Член-корреспондент Румынской академии, политик, член Центрального Комитета Румынской коммунистической партии.

Лауреат Государственной премии Социалистической Республики Румынии.

Биография 
В 1953 году окончил филологический факультет Бухарестского университета.

Дебютировал в 1955 году. С 1957 посвятил себя литературной деятельности. В 1960-х — 1970-х годах считался одним из самых видных румынских писателей.

Автор сборников рассказов, повестей и романов.

В социально-психологических романах «Чужой» (1955, рус. пер. 1961) и «Жажда» (1958, рус. пер. 1960) дана широкая социальная и психологическая картина двух переломных моментов в жизни румынского народа: освобождения страны от фашизма (1944) и проведения аграрной реформы (1949).

Тит Попович известный драматург («Пассакалия», 1960 и «Власть и правда», 1973), сценарист и публицист Румынии. По его более, чем 35 сценариям поставлены многие исторические и приключенческие фильмы. Многие из них стали лидерами проката. 

Ему принадлежит цикл детективных фильмов о приключениях комиссара Романа, вестерны о приключениях трансильванцев на Диком Западе.

Тесно сотрудничал с режиссёром Серджиу Николаеску.

Избранные сценарии 
 Счастливая мельница (1956)
 Буря (1959)
 Волны Дуная (1959)
 Жажда (1960)
 Лес повешенных (1964)
 Чужак (1964)
 Даки (1967)
 Колонна (1968)
 Власть и Правда (1971)
 Тогда я приговорил их всех к смерти (1971)
 Михай Храбрый (1971)
 Конспирация (1972)
 Чистыми руками (1972)
 Трудный путь на Типперари (1973)
 Последний патрон (1973)
 Капкан (1974)
 Бессмертные (1974)
 Актëр и дикари (1975)
 Операция «Чудовище» (1975)
 Пророк, золото и трансильванцы (1977)
 Актриса и трансильванцы (1978)
 Трансильванцы на Диком Западе  (1980)

Примечания

Ссылки 
 Титус Попович на сайте Internet Movie Database 
 Фильмы Титуса Поповича

Писатели Румынии
Сценаристы Румынии
Сценаристы по алфавиту
Публицисты Румынии
Драматурги по алфавиту
Драматурги Румынии
Члены ЦК РКП
Выпускники Бухарестского университета
Лауреаты Государственной премии Румынии
Члены Румынской академии
Политики Румынии